Worch ist der Nachname folgender Personen:

 Christian Worch (* 1956), deutscher Neonazi
 Günter Worch (1895–1981), deutscher Bauingenieur
 Herbert Worch (* 1918), deutscher Politiker (DBD)
 Hartmut Worch (* 1942), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 Hermann Worch (1890–1935), deutscher Polizeibeamter, SPD-Bürgermeister und NS-Opfer
 Hermann Worch (Komponist) (1882–1964), sorbischer Komponist
 Katja Worch (1930–2012), deutsche Fotojournalistin
 Margret Erichsen-Worch (1934–2006), Bildhauerin
 Marie-Ernestine Worch (* 1984), Schauspielerin
 Wanda Worch (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Willi Worch (1896–1972), deutscher NS-Funktionär